Zefir steht für:
 Zefir (Gewebe)
 eine russische Schaumzuckerware

ZEFIR steht für:
 Zentralstelle Finanzielles Dienstrecht
 Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung der Ruhr-Universität Bochum
 mehrere Segelflugzeuge, siehe
 PZL Bielsko SZD-19
 PZL Bielsko SZD-29
 PZL Bielsko SZD-31

Siehe auch:
 Zephyr

Abkürzung